Иску́сственная пи́ща — пищевой продукт, который получают из различных веществ (аминокислоты, белки, липиды, углеводы), предварительно выделенных из вторичного сырья мясной и молочной промышленности, семян масличных и бобовых растений, злаков, микроорганизмов и др., а также пищевых добавок.

Примеры 
 Сойлент
 СБКС
 Глюцерна
 Искусственный рис

См. также 
Муляж еды
 Вкусовые добавки
 Реакция Майяра
 Олестра
 Пищевая инженерия

Ссылки 
 Мир универсальной еды, выпуск телепередачи Программа на будущее

Искусственная пища